Nils Christoffer Dunér (1839–1914), astronome suédois.
 Dunér, cratère lunaire nommé en sa mémoire.